Hotel Imperial steht für:
 Hotel Imperial (Fernsehserie), Italien (2015)

Gebäude:
 Hotel Imperial (Opatija), Kroatien
 Hotel Imperial (Wien), Österreich
 Hotel Imperial (Karlsbad), Tschechien
 Hotel Imperial (Kopenhagen), Dänemark

 Kurhotel Imperial, Františkovy Lázně (Franzensbad), Tschechien

Imperial Hotel steht für:
 Imperial Hotel (Georgia), USA
 Imperial Hotel (Hongkong)
 Imperial Hotel (London)
 Imperial Hotel (Oregon), USA
 Imperial Hotel (Osaka), Japan
 Imperial Hotel (South Carolina), USA
 Imperial Hotel (Tokio), Japan
 wiederaufgebaute Teile des Hotelbaus von Frank Lloyd Wright in Tokio, siehe Meiji Mura #Imperial Hotel

Siehe auch:
 Grand Hotel Imperial (Begriffsklärung)